Placidus (heilige), 7e-eeuwse Frankische kloosterstichter
 Placidus de Titus (1603-1668), Italiaans astroloog